Agua Dulcita kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Agua Dulcita, ort, Departamento de Comayagua,

Mexiko 

 Agua Dulcita, Mexiko, ort, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar